Berchem (Antwerpen), een district (=deelgemeente) van de stad Antwerpen
Berchem (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van Kluisbergen
Berchem (Luxemburg), een dorp in het Groothertogdom Luxemburg
Sint-Agatha-Berchem, een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sint-Laureins-Berchem, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw
Berghem (Noord-Brabant), een plaats bij Oss, oude schrijfwijze is Berchem
Bergheim (Noordrijn-Westfalen), in het Nederlands Berchem
Bergamo, een Lombardische schrijfwijze voor deze stad

Personen
Jacob van Berchem, toondichter (1505-1567) uit de 16e eeuw
Nicolaes Berchem, een Nederlandse schilder (1620-1683) uit de 17e eeuw
Nicolaas Berchemstraat, straat in Amsterdam genoemd naar de schilder
 Alice van Berchem (1869-1953), Zwitserse maatschappelijk werkster

Zie ook
Station Antwerpen-Berchem, in de stad Antwerpen
Station Berchem (Kluisbergen), in de gemeente Kluisbergen in Oost-Vlaanderen
Station Berchem (Luxemburg), in Luxemburg
Station Sint-Agatha-Berchem, in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem